Ağbulaq kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağbulaq (ort i Azerbajdzjan, Chodzjaly), 
 Ağbulaq (ort i Azerbajdzjan, Tovuz), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar